Кризи (власна назва хърыцӏаь, ) — невелика етнічна група, що живе у декількох селищах Губинського () і Хачмазького () районів Азербайджану.
 Кризи (жіноча прикраса)